Merrimac ou Merrimack peut faire référence à :

 Le Merrimack, quelquefois orthographié Merrimac, est le nom d'un fleuve côtier des États-Unis, prenant sa source dans l'État du New Hampshire et se jetant dans l'océan Atlantique après avoir traversé l'État du Massachusetts.
Ce fleuve a donné son nom au :
 Comté de Merrimack dans le New Hampshire
 Merrimack, une ville du comté de Hillsborough (New Hampshire)
 Merrimack Valley, la région du Massachusetts entourant la rivière
 USS Merrimack ou Merrimac, nom porté par différents navires de l'US Navy dont :
 Le Merrimack (ou Merrimac), navire capturé par les Sudistes au début de la guerre de Sécession dont la coque servit à la construction du premier navire cuirassé confédéré, le  CSS Virginia.  Le nom Merrimak continua d'être utilisé par les Nordistes pour désigner le cuirassé ennemi.

Deux localités des États-Unis d'Amérique portent le nom de Merrimac :
 Merrimac, dans l'État du Massachusetts ;
 Merrimac, dans l'État du Wisconsin.

En Australie, ce nom désigne :
 Merrimac, quartier de la ville  de Gold Coast